Edwards Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

 Edwards-Inseln (Amundsenbucht) in der Amundsenbucht, Antarktis 
 Edwards-Inseln (Amundsensee) in der Amundsensee, Antarktis 
 Edwards Islands (Florida) im Sarasota County, Florida, Vereinigte Staaten 

Siehe auch:
 Edwards Island